Яманго́й — аул в Нефтекумском районе (городском округе) Ставропольского края России.

Этимология 
Существует несколько версий возникновения названия аула:
Происхождение ойконима [Ямангой] связывают с колодцем: Яман «плохой», куйы «колодец» — Яман куйы > Ямангой «Плохой колодец или колодец с непригодной для питья водой». Более вероятна связь с термином гоьй // коьй «поселение, станица». Яман «плохой» + коьй «станица» > Ямангой.

 Варианты названия
 Ямонгайск, Ямонгой
 Яман-Гой, Эмангой

География 
Расстояние до краевого центра: 238 км.

Расстояние до районного центра: 40 км.

История 
Образован не позднее 1916 года. Упоминается Ачикулакским приставом по опросным листам в мае 1916 года.

До 1 мая 2017 года аул входил в упразднённый Новкус-Артезианский сельсовет.

Население 

По данным переписи 2002 года, 69 % населения — ногайцы.

Инфраструктура 
 Сельская библиотека. Открыта 3 мая 1953 года
 Основная общеобразовательная школа № 19

Памятники 
 Братская могила 40 советских воинов, погибших в борьбе с фашистами. 1942, 1946 года

Кладбища 
В границах населённого пункта расположено 5 открытых кладбищ: 2 общественных и 3 вероисповедальных.

Примечания

Ссылки 
 
 аул Ямангой на проекте wikimapia.org
 на Фото Планета

Населённые пункты Нефтекумского района